Amaury Sport Organisation (A.S.O., ) — отделение французской медиагруппы EPA (Editions Philippe Amaury), известное как организатор важнейших спортивных мероприятий, таких как «Тур де Франс», Париж — Ницца, «Ралли Дакар», Парижский марафон и многие другие. В 2008 году ASO организовала Ралли Центральной Европы, прошедшее по территориям Румынии и Венгрии.

«Тур де Франс» был учреждён газетой L'Auto в 1903 году. Газета была закрыта в связи с войной. Гонка перешла во владение L’Équipe (ныне часть EPA) после окончания войны. Позже гонка перешла во владение ASO как компании, учредившей газету.

Amaury Sport Organisation организует также велогонки Париж — Рубе, Льеж — Бастонь — Льеж, африканскую велогонку «Тур дю Фасо», ближневосточную «Тур Катара», турнир по гольфу Open de France и другие известные соревнования.

Президент организации — Патрик Клерк.

Соревнования 
В 2014 году под эгидой A.S.O. проводятся:

Примечания

Ссылки 
 

Организации по алфавиту
Компании Франции
Организаторы соревнований по велоспорту